Гостеевка — название нескольких населённых пунктов:
 Гостеевка — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Гостеевка — деревня в Ленинском районе Тульской области.